Black Unicorn Split é um Slipt da banda He Is Legend e a banda Classic Case, lançado no ano de 2006 pela gravadora Future Tense Records.

Faixas
 "Cape Fear" – 4:52
 "China White" – 5:16
 "Modus Operandi" – 4:41
 "Fell On Black Days" – 4:41
 "Fancy" – 5:04

Álbuns de He Is Legend
Álbuns de 2006